Boventoon en een speelwijze op een snaar- of blaasinstrument waarbij alleen van boventonen gebruik wordt gemaakt,   zie Flageolet (speelwijze).
Een soort fluit, zie Flageolet (fluit)
Een soort peulvrucht, Flageolet (peulvrucht)